Hoffe ist ein Stadtteil der niedersächsischen Stadt Nordenham.

Hoffe ist der Nachname folgender Personen:

 Ilse Ester Hoffe (1906–2007), israelische Nachlassverwalterin Max Brods
 Monckton Hoffe (1880–1951), irischer Drehbuchautor